Jussi Laine, né le  à Lappeenranta en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 41 || 1 || 3 || 4 || 16 || 9 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 2004-2005 || KooKoo Kouvola || Mestis
|| 44 || 1 || 4 || 5 || 46 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Valpellice || Serie A2
|| 39 || 3 || 5 || 8 || 48 || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 
|-
| 2006-2007 || HC Valpellice || Serie A2
|| 31 || 1 || 8 || 9 || 32 || 9 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2007-2008 || Ketterä || Suomi-sarja
|| 14 || 2 || 10 || 12 || 16 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Ketterä || Suomi-sarja
|| 33 || 8 || 15 || 23 || 28 || 6 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 2009-2010 || SaPKo || Mestis
|| 44 || 0 || 10 || 10 || 36 || || || || || 
|-
| 2010-2011 || Real Torino Hockey Club || Serie A2
|| 32 || 6 || 15 || 21 || 20 || 4 || 2 || 1 || 3 || 8   
|-
| 2012-2013 || Corsaires de Dunkerque || Division 1
|| 26 || 3 || 16 || 19 || 24 || || || || ||  
|-
| 2013-2014 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 26 || 1 || 8 || 9 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4   
|-
| 2014-2015 || Phénix de Reims  || Division 1 
|| 24 || 3 || 9 || 12 || 34 || 5 || 0 || 6 || 6 || 12
|-
| 2015-2016 || Coqs de Courbevoie || Division 1 || 21 || 1 || 4 || 5 || 24 || 3|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 2016-2017 || Remparts de Tours || Division 1 || 24 || 0 || 14 || 14 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Remparts de Tours || Division 1 || 25 || 0 || 8 || 9 || 38 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 24 || 0 || 9 || 9 || 22 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2019-2020 || Corsaires de Dunkerque || Division 1 || 23 || 1 || 6 || 7 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
| 2020-2021 || Corsaires de Dunkerque  || Division 1 || 11 || 0 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1982
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du HC Valpellice
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Club olympique Courbevoie
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Lappeenranta
Joueur des Remparts de Tours